Abzac (Charente), municipi de França al departament de Charente i a la regió de Poitou-Charentes
 Abzac (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda i a la regió d'Aquitània